Гнатченко Микита Григорович (1888—1957) — військовий і громадський діяч; сотник Армії УНР.
 Гнатченко Микола Петрович ( 1947) — український графік.
 Гнатченко Сергій Леонідович (1947—2020) — український фізик.